Die Internazionali BNL d’Italia 2014 der Damen waren ein Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Das Turnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2014 und  fand vom 10. bis 18. Mai statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2014/Damen fand vom 10. bis 11. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Rom